Black Album est une compilation regroupant 13 morceaux inédits du rappeur Furax sortie en 2006.

Liste des titres  

Album musical sorti en 2006
Album de hip-hop français